Молочный переулок:

 Молочный переулок — улица в Москве.
 Молочный переулок — улица в Ростове-на-Дону.